Petratschen ist der Name zweier erloschener ostpreußischer Orte, die im Gebiet der heutigen russischen Oblast Kaliningrad lagen:
 Petratschen, Ksp. Ragnit, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, 1938 bis 1946: Petersfelde (Ostpr.): untergegangener Ort im Rajon Neman
 Petratschen, Ksp. Szillen/Schillen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, 1938 bis 1946 Petersmoor, ab 1946: Tuschinskoje, untergegangener Ort im Rajon Neman